Daniel Becke – ex pistard tedesco
 Elena Bečke – ex pattinatrice artistica su ghiaccio sovietica naturalizzata russa
 Florian Becke – ex bobbista tedesco
 Friedrich Johann Karl Becke – mineralogista austriaco